

Красково — село в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Красково — село в гміні Корше Кентшинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Красково — селище міського типу, Люберецький міський округ, Московська область